Генна́дий Оле́гович Логофе́т () — советский спортсмен-футболист и тренер.

Биография

Детство и юность 
Родился Геннадий в Москве 15 апреля 1942 года в спортивной семье. Отец — Логофет, Олег Николаевич (1917—1995), мастер спорта по пулевой стрельбе, фехтованию и современному пятиборью, профессор, кандидат педагогических наук. Мать — Нина Андреевна (1920—2001) — судья международной категории по гимнастике. Геннадий Логофет продолжил семейные спортивные традиции, с детства полюбив футбол. Это увлечение заметили родители и всячески поощряли юношу.

В 1956 году Геннадий попал в футбольную школу молодёжи (ФШМ) — организацию, объединяющую юных талантливых футболистов Москвы. Одним из первых тренеров Логофета стал Константин Бесков, с которым Геннадий впоследствии ещё пересекался на футбольном поприще, уже будучи тренером.

В 1959 году молодым защитником заинтересовались сразу два столичных клуба ЦСК МО и «Спартак». Геннадий Логофет, с детства болеющий за «красно-белых», без колебаний сделал свой выбор, которому был верен в ходе всей своей игровой карьеры.

Карьера футболиста 
Всю свою игровую карьеру провёл в одном клубе — «Спартак» Москва. Участник чемпионата мира 1970 и чемпионата Европы 1968. Мастер спорта.

В 1971 году Логофет в финале кубка СССР с ростовским СКА сравнял счёт за 20 секунд до финального свистка. На следующий день «Спартак» в переигровке победил и завоевал кубок.

Капитан «Спартака» с 1971 по 1974 годы. На момент завершения карьеры в 1975 году был рекордсменом «Спартака» по количеству проведённых матчей. Только через 10 с лишним лет Логофета по этому показателю опередили Фёдор Черенков и Ринат Дасаев.

В составе сборной СССР — участник Олимпийских игр 1964 года, Чемпионата Европы 1968 года и Чемпионата мира 1970.

Статистика выступлений на клубном уровне:

Игры за сборную СССР:

Тренерская работа 
В 1976 году после завершения игровой карьеры Геннадий Логофет стал слушателем высшей школы тренеров, которая как раз начала свою работу. Вместе с Геннадием Олеговичем учились такие известные футболисты и тренеры, как Эдуард Малофеев, Виктор Прокопенко, Кахи Асатиани.

После обучения в 1978 году была стажировка в Италии — по одной неделе в «Торино» и «Милане», а затем по распределению Логофет стал вторым тренером молодёжной сборной СССР. Вскоре после этого Геннадий Олегович попробовал свои силы и в роли главного тренера, возглавив только что созданную перед этим вторую сборную СССР.

С 1980 по 1982 год он работал помощником Бескова в первой сборной СССР.

В 1984 году Геннадий дебютировал в роли главного тренера на клубном уровне. Он возглавил «Таврию» и отправился вместе с семьёй в Симферополь. Затем было возвращение в столицу и работа начальником команды «Красная Пресня». После была взята пауза, которая в 1992 году прервалась тренерской работой в Объединённых Арабских Эмиратах. В течение года Логофет работал вместе с Юрием Морозовым в местной команде «Шарджа».

Затем последовала ещё одна продолжительная пауза в тренерской работе, пока в 2000 году Логофета не позвал в тренерский штаб родного «Спартака» Олег Романцев. Спустя ещё несколько лет был трёхлетний период работы в московском любительском клубе «Маккаби» с 2005 по 2008 год.

Другая деятельность 
С 1992 по 1995 года Логофет работал в «Моспрофспорте», занимал должность директора по спортивным и общественным связям «Русско-испанского дома».

С 1996 года являлся президентом компании «Гол-экология», строящей экологически чистые поля для футбола.

С 1996 по 2000 и с 2001 года — президент клуба ветеранов «Спартака».

С 2000 года — член футбольного комитета ФИФА.

Логофет неоднократно приглашался на советское и российское телевидение. Легенда «Спартака» провёл в роли комментатора весь чемпионат Европы 1992 года, комментировал многие другие турниры и матчи.

В 2004 году участвовал в телеигре «Сто к одному», играя за команду звёзд «Спартака» против редакции журнала «Мой футбол».

Умер 5 декабря 2011 года в Москве. 8 декабря 2011 года был похоронен на Донском кладбище.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1962, 1969
 Обладатель Кубка СССР: 1963, 1965, 1971
 Победитель Всемирных спортивных игр молодёжи и студентов: 1962
 В списке «33 лучших футболистов СССР» — 5 раз (под № 2: 1962, 1969, 1974; под № 3: 1964, 1970)
 Финалист Кубка СССР (1972 год)
 Серебряный призёр чемпионата СССР (1963, 1968 и 1974)
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (1970)

Семья 

 Супруга — Кислова Надежда Михайловна
 Брат — Логофет Дмитрий Олегович (1947 года рождения)
 Дочь от первого брака — Логофет Кира Геннадьевна (1966 года рождения)
 Сын от второго брака — Логофет Вадим Геннадьевич (1979 года рождения), банковский деятель
 Внуки: Мария, Лев, Марк (от дочери), Никита (от сына)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Как жил и умирал знаменитый Геннадий Логофет

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Спартак» Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Таврия»
Умершие от рака печени
Похороненные на Донском кладбище